A Primeira Divisão de 1967-68 foi a 34.ª edição do Campeonato Português de Futebol.

Nesta edição o número de equipas participantes foi 14, sendo o Benfica o vencedor do campeonato. Foi o décimo sexto título do clube.

Os 14 clubes participantes

Classificação

Calendário

Melhores Marcadores
Eusébio jogador do Sport Lisboa e Benfica foi o melhor marcador da época, tendo marcado 42 golos.

Promoções e despromoções 1968/1969

Despromovidos à Segunda Divisão 1968/1969
 Tirsense
 Barreirense
Promovidos à Primeira Divisão 1968/1969
 União de Tomar
 Atlético

Campeão

Ligações externas 
 
 

Futebol de 1967 em Portugal
Futebol de 1968 em Portugal